Sint-Bernadettekerk (Anderlecht)
 Sint-Bernadettekerk (Abdissenbosch), een kerk in Abdissenbosch, gemeente Landgraaf
 Sint-Bernadettekerk (Deurne)
 Bernadettekerk (Helmond), een kerk te Helmond
 Sint-Bernadettekerk (Lourdes), een kerk in Lourdes
 Sint-Bernadettekerk (Mortsel)
 Sint-Bernadettekerk (Rozendaal), een kerk in Rozendaal, gemeente Duinkerke
 Bernadettekerk (Sittard), een kerk te Sittard
 Sint-Bernadettekerk (Sint-Amandsberg)
 Sint-Bernadettekerk (Spoordonk), een kerk in Spoordonk, gemeente Oirschot